Csehország
 Louňovice, település a Kelet-prágai járásban
 Louňovice pod Blaníkem, település a Benešovi járásban